Yan – państwo w starożytnych Chinach
 Yan – naczynie z brązu używane w starożytnych Chinach
 Yan – brazylijski piłkarz